Дамбовичоара има више значења:

 Дамбовичоара (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Дамбовичоара (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Дамбовичоара (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији